Fesseln steht für:
 Fesseln (1961) (Originaltitel: Pouta), ein tschechoslowakischer Film von Karel Kachyňa aus dem Jahr 1961
 Fesseln (Film), ein Film von Xaver Schwarzenberger aus dem Jahre 1995
 Fesselung (physisch)
 Fesselung (Schach)
 Fixierung eines Patienten

Siehe auch:
 Binden
 Fessel